Fläche steht für:
 Fläche (Mathematik), zweidimensionales Objekt
 Fläche (Graphentheorie), planarer oder plättbarer Graph
 Fläche (Werkzeug), Werkzeug zur Steinbearbeitung

Siehe auch:

 Baufläche (Begriffsklärung)
 Großfläche
 Grundfläche (Begriffsklärung)
 Oberfläche (Begriffsklärung)
 Areal (Begriffsklärung)